L'Union des Bretons de Belgique (Unvaniezh Bretoned Bro-Veljia, UBB) est une association qui promeut la culture bretonne et la Bretagne en Belgique. 

L'Union des Bretons de Belgique développe l'apprentissage du breton en Belgique, organise des cours de danse bretonne à Bruxelles, facilite les contacts amicaux entre Bretons et amis de la Bretagne, organise des colloques, concerts, expositions, dîners-débats et voyages.

L'association est membre du réseau des Bretons de l'Étranger, réseau entre tous les Bretons de la diaspora qui veulent s'engager pour la Bretagne.

Notes et références

Lien externe 
 Site de l'Union des Bretons de Belgique

Diaspora bretonne
Association ou organisme ayant son siège en Belgique
Association bretonne